Акисмон има више значења:

 Општина Акисмон (Сан Луис Потоси), општина у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Акисмон (Акисмон, Сан Луис Потоси), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Акисмон, Порфирио Болањос (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику